Hysteropeltella är ett släkte av svampar. Hysteropeltella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hysteropeltella